Мовзен — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Мовзен — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Мовзен — коммуна во Франции, департамент Жер
 Мовзен — кантон во Франции, департамент Жер

См. также 
 Мовзен-д’Арманьяк
 Мовзен-де-Пра
 Мовзен-де-Сент-Круа
 Мовзен-сюр-Гюпи